La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage également plus connue sous son acronyme FEDEREC  ou Federec a été créée en 1945 et représente s du domaine de la collecte, du tri, de la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou du négoce/courtage de matières premières de recyclage.

Présentation et structuration 
Les entreprises représentées sont des multinationales, des ETI ou des PME, réparties sur l'ensemble du territoire français. La Federec est régie par le Livre IV, Titre  du Code du travail. La fédération est structurée en 8 syndicats régionaux : Région parisienne, Ouest, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Sud-Méditerranée, Centre et Sud-Est, Est et Hauts-de-France et organisée nationalement autour de 12 filières : BTP, déconstruction automobile, déchets d'équipements électriques et électroniques, métal, métaux non ferreux, palettes et bois, papiers-cartons, plastiques, solvants, textiles, Valordec (combustibles solide de récupération), verre.

Prise de position 
La Federec estime en juillet 2019 que la mise en place du système de la consigne est une , qui risquerait de capter une partie du flux de déchets des sites de traitement existants en 2019.

Lobbying 
En France
Federec déclare à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique exercer des activités de lobbying en France pour un montant qui n'excède pas  sur l'année 2018.

Auprès des institutions de l'Union européenne
Federec est inscrit depuis 2008 au registre de transparence des représentants d'intérêts auprès de la Commission européenne, et déclare en 2017 pour cette activité des dépenses annuelles d'un montant compris entre .

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  .

Lien externe 
 Site officiel

Recyclage en France
Organisation patronale en France
Gestion des déchets en France
Organisme fondé en 1945